Kong Georgs Vej findes flere steder:

 Kong Georgs Vej (Frederiksberg) ved København
 Kong Georgs Vej (Aalborg) i Nordjylland
 Kong Georgs Vej (Odense) på Fyn
 Kong Georgsvej (Vedbæk) i Nordsjælland